Isle (Minnesota) in de VS
 Isle (rivier) in Frankrijk

Isle (Haute-Vienne)
ook:
Isle-Aubigny,  Aube
Isle-Aumont,  Aube
Isle-et-Bardais,  Allier
Isle-sur-Marne,  Marne
l'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse
Isle-Saint-Georges, Gironde

Zie ook
Isles (doorverwijspagina)
L'Isle (doorverwijspagina)
Île (doorverwijspagina)